Pantazis ist der Nachname folgender Personen:

 Christos Pantazis (* 1975), deutscher Arzt und Politiker (SPD)
 Périclès Pantazis (1849–1884), griechischer Maler

Siehe auch:
 Pantazi